Ministerstwo Obrony Narodowej
 MON-50 – sowiecka mina przeciwpiechotna
 MON-100 – sowiecka mina przeciwpiechotna
 MON-200 – sowiecka mina przeciwpiechotna
 MON – kod Monako według klasyfikacji MKOl
 MON – symbol roju meteorów Monocerotydów według IMO

Zobacz też Mon